Plaats in Indonesië
 Satreyan (Kanigoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Satreyan (Maron), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java